Ich bin ene kölsche Jung steht für:

 Ich bin ene kölsche Jung (Lied), Lied von Fritz Weber (Komponist) (1963)
 Ich bin ene kölsche Jung (Album), Album von Wolfgang Petry (2005)